Род Лейвер був чемпіоном попереднього року, але в четвертому колі його переміг Денніс Ролстрон.

У фіналі Кен Роузволл здолав Тоні Роча з рахунком 2–6, 6–4, 7–6, 6–3.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Кен Роузволл — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Род Лейвер, (4-те коло)
  Джон Ньюкомб, (півфінал)
  Кен Роузволл, (переможець)
  Тоні Роч, (фінал)
  Рой Емерсон, (4-те коло)
  Андрес Хімено, (1-ше коло)
  Артур Еш, (чвертьфінал)
  Роджер Тейлор, (3-тє коло)
  Том Оккер, (4-те коло)
  Кліфф Річі, (півфінал)
  Стен Сміт, (чвертьфінал)
  Кліфф Дрісдейл, (2-ге коло)
 -
  Панчо Гонсалес, (3-тє коло)
  Фред Столл, (3-тє коло)
  Кларк Гребнер, (4-те коло)
  Марті Ріссен, (1-ше коло)
  Нікола Пилич, (4-те коло)
  Денніс Ролстрон, (чвертьфінал)
  Боб Г'юїтт, (2-ге коло)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1970 US Open Men's Singles draw 

1970 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу